El gambito Englund (ECO A40) es una defensa de ajedrez irregular. Se trata de una apertura muy especulativa y a la vez dudosa. En notación algebraica se denota así:

1.d4 e5 2.dxe5

Del cual brotan dos variantes principales:

 2. ... d6 3.exd6 Axd6 4.Cf3 Cf6 5.Ag5 Ce4 6.Axd8
 2. ... Cc6 3.Cf3 Cge7 4.Af4 Cg6 5.Ag3 De7 6.Cc3 Db4 (6...Cgxe5 7.Cxe5 Cxe5 8.Cd5 Dd6 9.Dd4) 7.Dc1 Aa5 8.a3

En todos los casos de estas variantes las blancas consiguen ventaja.

Véase también 

 Ajedrez
 Apertura en ajedrez
 Apertura cerrada
 Apertura semiabierta
 Apertura irregular
 Notación algebraica

Englund
Epónimos ajedrecísticos